Noszály ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Noszály (* 1970), ungarische Tennisspielerin
 Sándor Noszály (* 1972), ungarischer Tennisspieler